Chabab Rif Hoceima  est un club de basket-ball marocain, basé à Al Hoceima.

Palmarès 
 Championnat du Maroc
 Champion : 
 Vice-champion : 2016.

 Coupe du trône
 Vainqueur : 
 Finaliste : 2017.

 Tournoi Mansour Lahrizi
 Vainqueur : 
 Finaliste :

Notes et références 

Club de basket-ball au Maroc
Club sportif à Al Hoceima